Radu Vasile se poate referi la:

 Radu Vasile (1942—2013), prim ministru al României
 Radu Vasile (muzician), lăutar român, cunoscut sub numele de scenă Tamango 
 Radu-Vasile Roșca, deputat român în legislatura 2000-2004

Note

Vezi și
 Vasile Radu (1887—1940), profesor de limba ebraică și exegeza Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din Chișinău (1927-1940); primul mare orientalist român, traducător din limbile arabă și ebraică